Johan Adolf av Sachsen-Weissenfels kan syfta på:

* Johan Adolf I av Sachsen-Weissenfels (1649–1697), hertig av Sachsen-Weissenfels och furste av Sachsen-Querfurt
 Johan Adolf II av Sachsen-Weissenfels (1685–1746), hertig av Sachsen-Weissenfels och furste av Sachsen-Querfurt